Tscheremoschna (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tscheremoschna (Poliske), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske
 Tscheremoschna (Werchowyna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Werchowyna